A vörös grófnő (1892–1985), Andrássy Katinka ragadványneve
A vörös grófnő Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényében Szapáry Mária nevű szereplőjének a ragadványneve 
A vörös grófnő egy 1985-ben bemutatott magyar film címe Andrássy Katinka életéről Kovács András rendezésében
A vörös grófnő, Marion Dönhoff (1909–2002) német grófnő ragadványneve

Hasonló
 A vörös főhercegnő, Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Mária osztrák főhercegnő (1883–1963)